En anglais, special est un mot transparent signifiant « spécial » .
 un special est un programme télévisé qui interrompt et remplace temporairement la programmation normale pour une durée donnée.

Le nom Special peut désigner :
Special, une série télévisée américaine de Netflix sorti en 2019 ;
Special, une chanson du groupe de rock Garbage ;
Buick Special, un modèle de voiture ;
Alfa Special Special, un modèle de F1 ;

Paronyme 
En français, spécial peut désigner :

 Un synonyme de la préparation culinaire belge « Mitraillette » ;